(13101) Fransson est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Alexander Fransson (né en 1994), footballeur international suédois
Jenny Fransson (née en 1987), lutteuse suédoise
Johan Fransson (né en 1985), joueur professionnel suédois de hockey sur glace